Бенжамин Ндиайе (; род. 28 октября 1948, Фадиот, Сенегал) — сенегальский прелат. Епископ Каолака с 15 июня 2001 по 22 декабря 2014. Архиепископ Дакара с 22 декабря 2014.

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы
Выпускники Фрибурского университета